Dulce Nombre ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Dulce Nombre (Copán), Gemeinde (Municipio) im Departamento Copán, Honduras
 Dulce Nombre de Culmí, Municipio im Departamento Olancho, Honduras
 Dulce Nombre de María, ein Municipio im Departamento Chalatenango, El Salvador